cyjan – związek chemiczny
 cyjan – kolor

Zobacz też 
 Cyan